John Higham ist der Name folgender Personen:

* John Higham (Historiker) (1920–2003), US-amerikanischer Historiker 
 John Higham (Leichtathlet) (* 1951), australischer Leichtathlet
 John Higham (Fußballspieler) (* 1954), englischer Fußballspieler